

Energia - grandeza Física utilizada em diversas ciências

Produção de Energia e Recursos energéticos 
Energia (sociedade) - conjunto dos recursos energéticos, como combustível e petróleo
Energia azul
Energia das correntes marítimas
Energia eólica
Energia geotérmica
Energia não renovável
Energia nuclear
Energia renovável
Energia renovável no Brasil
Energia solar

Música 
Energia (álbum de Jorge Ben Jor)
Energia (álbum de Santos & Pecadores)

Psicologia & Esoterismo 
Energia (esoterismo)
Energia psíquica

Física & Química 
Densidade de energia
Energia (foguete)
Energia acústica
Energia alimentar
Energia ciclônica acumulada
Energia cinética
Energia das ondas
Energia de ativação
Energia de Bayer
Energia de decaimento
Energia de Fermi
Energia de ligação
Energia de limiar de fotoemissão
Energia de nível de vácuo
Energia de Planck
Energia de ponto zero
Energia do grafo
Energia do vácuo
Energia elétrica
Energia eletrostática
Energia escura
Energia gravitacional
Energia hidráulica
Energia hidrocinética
Energia hidrocinética de redemoinhos
Energia interna
Energia livre
Energia livre de Gibbs
Energia livre de Helmholtz
Energia livre termodinâmica
Energia maremotriz
Energia mecânica
Energia pneumática
Energia potencial
Energia potencial elétrica
Energia potencial gravitacional
Energia potencial elástica
Energia química
Energia radiante
Energia reticular
Energia sonora
Energia térmica

Outros usos 
Energia (foguete) - projeto soviético
Energia 97
Energia Circular Sport Clube

Ver também 
Bioenergia
Energy

Desambiguação